Урвачёв — фамилия:

 Урвачёв, Георгий Николаевич (род. 1920) — советский лётчик.
 Урвачёв, Сергей Матвеевич (1893—1973) — российский и югославский военный и живописец, подполковник.